Etiologicamente o termo Mobilidade vem do latim mobilitas(átis), que por sua vez deriva de mobilis(e) que significa móvel (que pode se mover).ou seja, é a  própria capacidade de deslocamento.

Física
 Mobilidade elétrica
 Mobilidade eletroforética
 Mobilidade dos életrons

Telecomunicações
 Mobilidade (telefonia)

Urbanismo
 Mobilidade urbana

Desambiguação